Het ATP-toernooi van Stuttgart 1996 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 21 tot en met 27 oktober 1996. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)